Chris Johnson (1984-), un joueur de baseball américain ;
 Chris Johnson (1985-), un basketteur américain ;
 Chris Johnson (1990-), un basketteur américain ;
 Chris Johnson (1985-), un joueur américain de football américain ;
 Chris Johnson (1971-), un boxeur canadien d'origine jamaïcaine ;
 Chris J. Johnson (1977-), un acteur américain.